José Acosta puede referirse a:
José Acosta Cubero, político español.
José Acosta Sánchez, político, profesor universitario y escritor español.
José Acosta, escritor dominicano.